Wegerle ist der Familienname von:

 Carola Wegerle (* 1964), deutsche Schauspielerin und Autorin
 Jörg Wegerle (* 1985), deutscher Schachspieler 
 Roy Wegerle (* 1964), südafrikanischer Fußballspieler